Atlantikflotte bezeichnet:

 die Atlantic Fleet der Royal Navy
 die Atlantic Fleet der United States Navy
 die Maritime Forces Atlantic der Royal Canadian Navy